Эйс (теннис) — подача навылет.
 Эйс, Ирене — нидерландская спортсменка (академическая гребля).
 Эйс, Мария  — австрийская актриса театра и кино.
 Эйс, Нэнси — украинская порноактриса и эротическая фотомодель.
  (род. 1971) — датский футболист.
 Эйс — пёс Бэтмена.